Cogan ist der Familienname folgender Personen:

 Alma Cogan (1932–1966; eigentlich Alma Angela Cohen), englische Schlagersängerin
 Charles G. Cogan (1928–2017), US-amerikanischer Publizist und Geheimdienstler
 Dan Cogan, US-amerikanischer Filmproduzent
 David Glendering Cogan (1908–1993), US-amerikanischer Augenarzt, Erstbeschreiber der Cogan-Syndrome
 Kevin Cogan (* 1956), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Pierre Cogan († 2013), französischer Radrennfahrer